Papagayo – zatoka Oceanu Spokojnego
 Papagayo – lokalny wiatr na wybrzeżu Ameryki Środkowej